Smoluchowski ist der Familienname folgender Personen:

 Marian Smoluchowski (1872–1917), österreichisch-polnischer Physiker und Bergsteiger
 Thaddäus Smoluchowski (1868–1936), österreichisch-polnischer Chemiker und Bergsteiger

Smoluchowski steht für:
 Smoluchowski (Mondkrater)